Caso ima više značenja:
 Caso, Perugia
 Caso, Savona